"Băița" pode ser as seguintes localidades romenas:
 Băița
 Băița de sub Codru
 Băița (Maramureș)
 Rio Băița (Fleț)
 Rio Băița (Someș)
 Rio Băița (Gilort)

Desambiguações de topônimos